Стол — многозначное слово.

 Мебель
 Стол
 Компьютерный стол
 Сервировочный стол
 Стол-тумба («стол-книга»)
 Стол — украшенное кресло монарха (устар.).
 Престол

 Набор блюд и способ их подачи
 Стол — набор блюд.
 Мясной стол
 Вегетарианский стол
 Диетический стол
 Шведский стол — способ подачи пищи.
 
 Конторское учреждение
 Стол — отдел какого-нибудь учреждения.
 Столоначальник (устар.)
 Адресный стол (Стол справок)
 Стол находок
 Паспортный стол

 Спортивное и игровое оборудование
 Бильярдный стол
 Игорный стол
 Ломберный стол
 Теннисный стол
 Шахматный стол

 Персоналии
 Стол, Минк (род. 1947) — американская актриса.
 Стол, Пет (1880—1956) — нидерландский футболист.

 Прочее
 Круглый стол — совещание, участники которого равны.
 Стартовый стол — в ракетно-космической технике.
 Операционный стол — медицинское оборудование.
 Рабочий стол (англ. desktop) — в компьютерной терминологии основное окно графической среды пользователя.
 Грузоподъёмный стол — грузоподъёмная машина, предназначенная для подъёма грузов на платформе.
 Концентрационный стол — аппарат для разделения полезных ископаемых в водной среде по их плотности при обогащении руд цветных, чёрных, редких и драгоценных металлов.
 Монтажный стол — устройство или комплекс устройств для монтажа и контроля фильмов.
 Инверсионный стол — стол-тренажер, предназначенный для занятий инверсионной терапией
 Координатный стол — промышленная установка, комплекс оборудования, предназначенный для перемещения по заданной траектории рабочего механизма станка или позиционирования обрабатываемой детали.
 Светокопировальный стол — приспособление для фотохимического (- диазотипия) или ручного копирования чертежей, карт, иногда текста.
 Стол — древнее название созвездия Столовая Гора.

См. также 
 Столл
Столь